Нуева Вида има више значења:

 Нуева Вида (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуева Вида (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Вида (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нуева Вида (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нуева Вида (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Вида (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику